Ми́тра () — индийская фамилия. Известные носители:

 Митра, Абхас (род. 1955) — индийский астрофизик.
 Митра, Динобондху (1830—1873) — бенгальский драматург и поэт.
 Митра, Коена (род. 1984) — индийская актриса.
 Митра, Премендра (1904—1988) — бенгальский поэт, автор романов, новелл, триллеров и кинорежиссер.
 Митра, Рона (род. 1976) — британская актриса, модель и певица.
 Митра, Субрата (1930—2001) — индийский кинооператор.
 Митра, Сучитра (1924—2011) — индийская певица и композитор.
 Митра, Шаоли (1948—2022) — бенгальская актриса, театральный режиссёр и драматург.
 Митра, Шомбху (1915—1999) — бенгальский актёр, режиссёр и драматург.

См. также 
 Митра